Десять кораблей Королевского флота назывались HMS Thunder (гром), одиннадцатый планировался, но не строился:

 HMS Thunder — 5-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1695; захвачен французским приватиром в 1696.
 HMS Thunder — 6-пушечный бомбардирский корабль; захвачен у испанцев в 1720; разобран в 1734.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1740; затонул во время урагана в 1744.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1759; продан в 1774.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль, бывший шлюп Racehorse; переименован и перестроен в 1775; захвачен французскими Hector и Vaillant в 1778.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1779; затонул в 1781.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль, бывший голландский Duguse Erwartung; захвачен в 1797; продан в 1802.
 HMS Thunder — 8-пушечный бомбардирский корабль, бывший торговый Dasher; закуплен в 1803; продан в 1814.
 HMS Thunder планировался как бомбардирский корабль; заказан в 1812, позже отменен.
 HMS Thunder — 12-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1829; превращен в научно-исследовательское судно в 1833; разобран в 1851.
 HMS Thunder — деревянная броненосная плавучая батарея; спущена на воду в 1855; разобрана в 1874.

См. также 
 HMCS Thunder
 HMS Thunderer